A mag szó jelentései, és a vele kapcsolatos kifejezések:

Szaporodással, növekedéssel, teremtéssel kapcsolatban:
 mag: növényi szaporítószerv
 régiesen a sperma vagy ondó megnevezése
 magömlés vagy ejakuláció, az ondó távozása a hímvesszőből
 a magszakadás, valakinek a halálát jelenti leszármazottak hátrahagyása nélkül
 a bija, a hinduizmus teremtő szava (lásd még: Aum)
 magkristály, az egykristály növesztése innen indul

Különböző dolgok központi részét:
 atommag, amit a magerő tart össze. Két atommag ütközésekor magreakció lép fel, ha egyesülnek, az a magfúzió
 bolygómag, specifikusan a földmag
 galaxismag, egy galaxis középpontja
 számítógépes processzorok magja (core), például négymagos processzor
 az optikai szál üvegmagja
 vasmag – elektromágneses eszközök alkatrésze
 jégmag, régi jégtömbök közepéből vett minta
 sejtmag vagy nukleusz az eukarióta sejtekben megtalálható sejtszervecske
 mag matematikai fogalom 
 mag kategóriaelméleti fogalom
 mag (neuroanatómia), idegsejtek csoportosulása

Egyéb jelentései:
 A mag (The Core) – sci-fi akciófilm

Jegyzetek